Hamlet – Das dentale Drama ist ein deutscher Kurzfilm von Frederic Lippe aus dem Jahr 2019. Die von Yannic Lippe gespielte Figur hadert im Film mit der Frage, ob er sich die Zähne putzen sollte. Sein Vortrag basiert auf dem Monolog Sein oder Nichtsein aus der Tragödie Hamlet von William Shakespeare. Dominik Lippe übertrug Auszüge aus der deutschen Shakespeare-Übersetzung von August Wilhelm Schlegel auf das Thema der Zahnhygiene. Anfang 2020 entstand basierend auf dem Original-Text eine englische Version.

Handlung 
Nach dem morgendlichen Aufstehen überlegt Hamlet, ob er sich die Zähne putzen sollte. In einem inneren Monolog kämpft er mit seiner Bequemlichkeit. Als sein Blick auf eine Tube Haft-Creme fällt, entscheidet er sich umgehend dazu, sich seinen Zähnen zu widmen.

Entstehung und Veröffentlichung 

Hamlet – Das dentale Drama entstand im August 2019. Nachdem Dominik Lippe das Drehbuch verfasst hatte, erfolgten die zweitägigen Dreharbeiten sowie die Aufnahme des Monologs in Hagen. Anschließend übernahm Frederic Lippe die Postproduktion. Den Vortrag ergänzte er dabei um Edvard Griegs Orchesterstück In der Halle des Bergkönigs in der von Kevin MacLeod umgesetzten und unter freier Lizenz veröffentlichten Version.

Nachdem Lippes Musikvideo Crest White District Anthem 2017 im Rahmen des Kurzfilmwettbewerbs Zähne gut – alles gut der Firma proDente den dritten Platz belegte, reichten er und seine Brüder den Film für die dritte Auflage des Wettbewerbs ein. Am 5. September 2019 erschien der Kurzfilm auf dem YouTube-Kanal zu Zähne gut – alles gut. Die Veranstalter des Wettbewerbs verkündeten Ende Oktober, die Aufnahme von Hamlet – Das dentale Drama auf ihrer Shortlist. Als einer von sechs Teilnehmern wurde der Film am 13. November im OFF Broadway Arthauskino Köln ausgestrahlt. Unter der aus Joe Bausch, WDR-Moderator Doc Esser proDente-Geschäftsführer Dirk Kropp bestehenden Jury konnte der Beitrag jedoch nicht die Top 3 erreichen.

Mitte November veröffentlichte der Fernsehsender NRWision den Kurzfilm in seiner Mediathek. Am 20. November erfolgte die Fernsehpremiere. In den folgenden fünf Tagen strahlte die Medienplattform Hamlet – Das dentale Drama neun weitere Male aus.

Am 23. November 2019 lief Hamlet – Das dentale Drama außer Konkurrenz im Rahmen der 7. Hammer Kurzfilmnächte in der Jugendkirche Hamm. Im folgenden Frühjahr gelangte der Beitrag in die offizielle Auswahl des Cine-Maniacs Filmfest.

Anfang 2020 entstand eine englische Version des Kurzfilms, die auf dem Original-Text basiert. Im Rahmen des Katonah Classic Stage Film Festival feierte der Kurzfilm am 31. August 2020 seine internationale Premiere in New York.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2019
Deutscher Film
Kurzfilm